In den Niederlanden gibt es eine große Anzahl jüdischer Friedhöfe. Diese Liste versucht eine möglichst vollständige Nennung zu erreichen. Voraussetzung zur Aufnahme in diese Liste ist zumindest ein vorhandener Grabstein.

Liste der Friedhöfe

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

Weblinks 

 Eine Übersicht von allen jüdischen Gemeinden in den Niederlanden und mehr Information über die Friedhöfe. Niederländisch.
 Website Nederlandse Kring Joodse genealogie. Jüdische Genealogie.
 Website Stenen Archief

Weiterführende Literatur 
 J. Michman, H. Beem en D. Michman, Pinkas, Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. 1992. ISBN 90-254-9513-3.
 Jan Stoutenbeek, Paul Vigeveno, Joods Nederland. ISBN 90-214-8316-5.

Für Groningen:
 Han Lettink,Klein en groot zijn daar gelijk, 2009. ISBN 978-90-5294-472-2

Für Limburg
 Adri Drint, stilte en lofzang, Artikel veröffentlicht im „Jaarboek van het Limburgs geschied– en oudheidkundig genootschap“, 1996. .

Für Noord-Brabant:
 J. Bader, Verborgen in Brabantse bodem, 2002, ISBN 90-70641-64-X.

Einzelnachweise 

 
Niederlande